Hybride schijf, ook Solid State Hybrid Drive
 Secure Shell daemon